Machine Head — шостий студійний альбом британського рок-гурту Deep Purple, випущений 1972-го року.

Записаний в період з 6 по 21 грудня 1971 року в готелі Grand Hotel, Монтре, Швейцарія. Запис проводився за допомогою мобільної студії, орендованої у The Rolling Stones. Обставини запису альбому лягли в основу пісні «Smoke on the Water». Альбом вийшов у березні 1972 року одночасно в Великій Британії, Німеччини, Франції, Японії та США. У тому ж році у Великій Британії був випущений ще й квадрофонічна варіант платівки.

Обкладинка і назва

Список пісень

Перший випуск на вінілі

Випуску компакт-диска до 25-ї річниці першого видання

CD 1: The 1997 Remixes

CD 2: The Remasters

Посилання 
 Огляд Machine Head (англ.) 

Альбоми Deep Purple
Альбоми британських виконавців
Альбоми EMI Records
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми Purple Records
Березень 1972